São João steht für:
 das Johannesfest (festa de São João) in Portugal und Brasilien, siehe Johannistag
 São João, portugiesische Bezeichnung für Johannes (Apostel)
 São João Baptista, portugiesische Bezeichnung für Johannes der Täufer

Orte in Brasilien:
 Cedro de São João, Gemeinde im Bundesstaat Sergipe
 Mata de São João, Gemeinde im Bundesstaat Bahia
 São João (Paraná), Gemeinde im Bundesstaat Paraná
 São João (Pernambuco), Gemeinde im Bundesstaat Pernambuco
 São João d’Aliança, Gemeinde im Bundesstaat Goiás
 São João do Araguaia, Gemeinde im Bundesstaat Pará
 São João do Arraial, Gemeinde im Bundesstaat Piauí
 São João da Baliza, Gemeinde im Bundesstaat Roraima
 São João da Barra, Gemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro
 São João Batista (Maranhão), Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 São João Batista (Santa Catarina), Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 São João Batista do Glória, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João da Boa Vista (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São João do Caiuá, Gemeinde im Bundesstaat Paraná
 São João da Canabrava, Gemeinde im Bundesstaat Piauí
 São João do Cariri, Gemeinde im Bundesstaat Paraíba
 São João do Carú, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 São João das Duas Pontes, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São João Evangelista, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João da Fronteira, Gemeinde im Bundesstaat Piauí
 São João de Iracema, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São João do Itaperiú, Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 São João do Ivaí, Gemeinde im Bundesstaat Paraná
 São João do Jaguaribe, Gemeinde im Bundesstaat Ceará
 São João da Lagoa, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João do Manhuaçu, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João do Manteninha, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João da Mata, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João de Meriti, Gemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro
 São João das Missões, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João Nepomuceno, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João do Oeste, Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 São João do Oriente, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João do Pacuí, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João do Paraíso (Maranhão), Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 São João do Paraíso (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João da Paraúna, Gemeinde im Bundesstaat Goiás
 São João dos Patos, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 São João do Pau d'Alho, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São João do Piauí, Gemeinde im Bundesstaat Piauí
 São João de Pirabas, Gemeinde im Bundesstaat Pará
 São João do Polêsine, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 São João da Ponta, Gemeinde im Bundesstaat Pará
 São João da Ponte, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João del-Rei, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São João do Rio do Peixe, Gemeinde im Bundesstaat Paraíba
 São João do Sabugi, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte
 São João da Serra (Piauí), Gemeinde im Bundesstaat Piauí
 São João do Soter, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 São João do Sul, Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 São João do Tigre, Gemeinde im Bundesstaat Paraíba
 São João do Triunfo, Gemeinde im Bundesstaat Paraná
 São João da Urtiga, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 São João da Varjota, Gemeinde im Bundesstaat Piauí

Orte in Portugal:
 São João (Abrantes), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Abrantes
 São João (Lajes do Pico), Gemeinde im Concelho de Lajes do Pico
 São João (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa
 São João de Ovar, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ovar
 São João Baptista (Beja)
 São João Baptista (Campo Maior)
 São João Baptista (Castelo de Vide)
 São João Baptista (Entroncamento)
 São João Baptista (Moura)
 São João Baptista (Porto de Mós)
 São João Baptista (Tomar)
 São João Baptista de Airão
 São João da Boa Vista
 São João da Corveira
 São João da Fresta
 São João da Madeira, Municipio
 São João da Madeira (Gemeinde)
 São João da Pesqueira, Municipio
 São João da Pesqueira (Gemeinde)
 São João da Ribeira
 São João da Serra (Oliveira de Frades)
 São João da Talha
 São João das Lampas
 São João de Areias
 São João de Brito
 São João de Deus
 São João de Fontoura
 São João de Loure
 São João de Lourosa
 São João de Negrilhos
 São João de Rei
 São João de Tarouca
 São João de Ver
 São João do Campo
 São João do Monte
 São João do Peso
 São João dos Caldeireiros
 São João dos Montes

Orte in Sao Tome:
 São João (Mé-Zóchi)
 São João da Vargem